Froideville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Froideville, Jura, kommun, Département du Jura,

Schweiz 

 Froideville, Vaud, ort och kommun,